RaveBros 

Koen Ronteltap (Oegstgeest, 19 augustus 2004) ookwel bekend als Koren en Luuk van Pampus (Oegstgeest, 22 februari 2005) ookwel bekend als DJSupMap zijn twee DJ's die samen in 2021 het artiesten duo 'RaveBros' hebben opgericht. RaveBros maakt voornamelijk remixen van bekende muziek. Met de remix van 'Klaar Voor De Start - Kinderen Voor Kinderen' is RaveBros bekend geworden.